Der Hochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom wurde am 1. September 1960 im Stadio Olimpico ausgetragen. 32 Athleten nahmen teil. 

Olympiasieger wurde Robert Schawlakadse aus der Sowjetunion, der vor seinem Landsmann Waleri Brumel gewann. Die Bronzemedaille ging an den US-Amerikaner John Thomas.

Während Athleten aus Liechtenstein nicht teilnahmen, gingen drei Deutsche, ein Schweizer und ein Österreicher an den Start. Der Deutsche Theo Püll konnte sich für das Finale qualifizieren und belegte dort Rang sieben. Seine Landsleute Werner Pfeil (geteilter Platz neunzehn) und Peter Riebensahm (geteilter Platz 24) schieden ebenso wie der Schweizer René Maurer (geteilter Platz neunzehn) und der Österreicher Helmut Donner (geteilter Platz 22) nach der Qualifikation aus.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Anmerkung:Die tatsächliche Sprunghöhe beim Weltrekord betrug 2,232 m. Die offizielle Angabe ergibt sich aus einer unkorrekten Umrechnung und Rundung eines Wertes der angelsächsischen Einheit Fuß.

Rekordegalisierungen / -verbesserungen 
Der bestehende olympische Rekord wurde im Finale am 1. September neunmal verbessert oder egalisiert:
 2,12 m
 Robert Schawlakadse (Sowjetunion), erster Versuch
 Wiktor Bolschow (Sowjetunion), erster Versuch
 Waleri Brumel (Sowjetunion), dritter Versuch
 2,14 m
 Robert Schawlakadse (Sowjetunion), erster Versuch
 Waleri Brumel (Sowjetunion), zweiter Versuch
 John Thomas (USA), zweiter Versuch
 Wiktor Bolschow (Sowjetunion), zweiter Versuch
 2,16 m
 Robert Schawlakadse (Sowjetunion), erster Versuch
 Waleri Brumel (Sowjetunion), zweiter Versuch

Durchführung des Wettbewerbs 
32 Athleten traten am 1. September zu einer Qualifikationsrunde an. Die von siebzehn Wettbewerbern – hellblau unterlegt – gemeisterte Qualifikationshöhe betrug 2,00 m. Für alle qualifizierten Springer fand am Nachmittag desselben Tages das Finale statt.

Zeitplan 
1. September, 9:00 Uhr: Qualifikation
1. September, 15:15 Uhr: Finale

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 

Datum: 1. September 1960, 9:00 Uhr

Finale 
Datum: 1. September 1960, 15:15 Uhr 

Der Weltrekordhalter John Thomas aus den USA galt im Vorfeld als einer der sichersten Goldkandidaten für diese Spiele. Er hatte die Hochsprungwelt im Olympiajahr so eindeutig dominiert und mit seinen Höhenflügen weit über den besten Leistungen seiner Konkurrenten gelegen, dass er als kaum zu schlagen eingestuft wurde. Als Herausforderer wurden allenfalls die Hochspringer aus der Sowjetunion gesehen, v. a. Waleri Brumel und Robert Schawlakadse. Auch der Olympiasieger von 1956, Charles Dumas gehörte zu den Medaillenkandidaten hinter Thomas.

Thomas stieg auch erwartungsgemäß sicher in den Wettkampf ein. Die Höhen von 2,00 m. 2,06 m und 2,09 m übersprang er im ersten Versuch. Außer ihm war hier nur noch Wiktor Bolschow aus der UdSSR ohne Fehlversuch. Dumas scheiterte überraschend an 2,09 m und schied als Sechster aus dem Wettkampf aus. Thomas ließ 2,12 m aus, die von Wiktor Bolschow und Schawlakadse im ersten und von Brumel im dritten Versuch gemeistert wurden. Der Schwede Stig Pettersson schied als Fünfter aus. Für 2,14 m brauchten Thomas, Bolschow und Brumel jeweils zwei Versuche, nur Schawlakadse war hier im ersten Versuch erfolgreich. Die Höhe von 2,16 m wurden von Schawlakadse im ersten und von Brumel im zweiten Versuch genommen. Damit hatten sie den olympischen Rekord von Charles Dumas um vier Zentimeter übertroffen und lagen sechs Zentimeter unter John Thomas’ Weltrekord. Thomas und Bolschow scheiterten, der US-Amerikaner gewann durch die niedrigere Anzahl von Versuchen die Bronzemedaille. Sowohl Schawlakadse als auch Brumel konnten 2,18 m nicht mehr überqueren, Schawlakadse wurde damit Olympiasieger und die Sensation war perfekt.

John Thomas’ Niederlage bedeutete eine der größten Überraschungen der Spiele von Rom. Vielleicht war er sich zu sicher gewesen. Bei seinen Wettkämpfen vorher war er immer der Alleinunterhalter gewesen, konnte sich ganz auf seine Höhen konzentrieren. Im Gegensatz dazu gab es in Rom immer wieder Wartezeiten, Thomas musste mit ansehen, dass es doch vielleicht ernster zu nehmende Gegner gab als erwartet und die sowjetischen Springer hatten genau diese Situation in ihre Vorbereitung mit einbezogen, um nervenstark und auch psychisch voll da zu sein.

Robert Schawlakadse gewann die erste Goldmedaille für die Sowjetunion in dieser Disziplin.

Videolinks 
 Robert Shavlakadze.wmv, youtube.com, abgerufen am 18. Oktober 2017
 Olympic Games Rome 1960 Athletics (Amateur Footage), Bereich: 3:55 min bis 4:19 min, youtube.com, abgerufen am 27. August 2021

Literatur 
 Ekkehard zur Megede: Die Geschichte der olympischen Leichtathletik. Band 2: 1948–1968. Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 201–204.

Weblinks 
 Athletics at the 1960 Roma Summer Games: Men's high jump, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 27. August 2021
 Seite des IOC: Rome 1960 Athletics high jump men, olympics.com, abgerufen am 27. August 2021
 Olympedia, Athletics at the 1960 Summer Olympics, High Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 27. August 2021
 Official Report, The XVII Olympiad Rome 1960, Volume two (englisch), S. 132 bis 134, digital.la84.org (PDF; 31.903 KB), abgerufen am 27. August 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1960